Monkstown kan avse:

Geografi

Irland 

 Monkstown (ort i Irland, Leinster), 
 Monkstown, Cork, ort, Munster, County Cork,

Storbritannien 

Monkstown, Antrim – en liten by i grevskapet Antrim, Nordirland

Robotskapade Irlandförgreningar